Pierrefonds pode referir-se a:

Pierrefonds (Quebec) - cidade do Canadá, província do Quebec.
Pierrefonds (Oise) - cidade francesa do Departamento de Oise.

Desambiguação